Gneu Quintili Var, dictador el 331 aC.
 Marc Quintili Var (militar), militar romà
 Marc Quintili Var (tribú consolar), tribú consular el 403 aC.
 Publi Quintili Var, diversos personatges.
 Sext Quintili Var (Sextus Quintilius Varus), diversos personatges.
 Tit Quintili Var, militar romà
 Quintili Var (crític), crític literari romà